Waren (Müritz) – città del circondario della Müritz (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Wendisch Waren – comune del circondario rurale di Parchim (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)